31. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 21–22 stycznia 1928 roku w Oslo, w Norwegii. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10000 m awansowała tylko najlepsza 20 po trzech dystansach. Po raz drugi tytuł mistrzowski wywalczył Fin Clas Thunberg.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarzy z 4 krajów. Sklasyfikowanych zostało 20.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1928 w sportach zimowych
1928 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo